Seymour Johanna angol királyné (1508–1537) VIII. Henrik angol király 3. felesége
Jane Seymour (1951) angol színésznő